Шпичинецька сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Ружинський район
 Шпичинецька сільська рада — Хмельницька область, Деражнянський район
 Шпичинецька сільська рада — Хмельницька область, Хмельницький район